Héctor Benítez Ortiz, calciatore messicano
Guillermo Hector Ortíz Camargo, calciatore messicano
Hector Ortíz, calciatore paraguaiano